Burkhard von Erlach ist der Name folgender Personen:

* Burkhard von Erlach (Vogt zu Aarberg), 1406 Landvogt zu Aarberg
 Burkhard von Erlach (Vogt) (um 1472–1524), Landvogt zu Nidau und Lenzburg, Hauptmann im bernischen Militär
 Burkhard von Erlach (Offizier) (1535–1566), Offizier in holländischen und piemontesischen Diensten
 Burkhard von Erlach (Hofmarschall) (1566–1640), deutscher Jurist und Hofmarschall